Karel Neapolsko-Sicilský (italsky: Carlo Tito Francesco Giuseppe; 4. ledna 1775 – 17. prosince 1778) byl, jako následník trůnu Neapole a Sicílie, vévoda z Kalábrie.

Biografie 
Narodil se v paláci Caserta blízko Neapole. Od narození byl známý jako vévoda z Kalábrie, byl následníkem trůnu svého otce. Jeho matkou byla dcera císařovny Marie Terezie, a tudíž sestra Marie Antoinetty.

Jako člen rodu Bourbonů byl od narození princem Neapolsko-Sicilským. Byl dědičným princem Neapole. Jeho narození umožnilo jeho matce, na základě manželské smlouvy jeho rodičů, mít místo ve Státní radě.

Karel zemřel ve věku 3 let na neštovice. Šest jeho mladších sourozenců také zemřelo na neštovice: princezna Marie Anna (v roce 1780), princ Giuseppe (v roce 1783), princ Gennaro (v roce 1789), princ Karel Gennaro (také v roce 1789), princezna Marie Klotilda (v roce 1792) a princezna Marie Jindřiška (také v roce 1792).

Pohřben byl v bazilice sv. Kláry v Neapoli.

Předkové 
Reference:

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Bourbon-Obojí Sicílie
Neapolští princové
Sicilští princové
Vévodové z Kalábrie
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Italští římští katolíci
Narození v roce 1775
Narození 4. ledna
Úmrtí v roce 1778
Úmrtí 17. prosince
Zemřelí na neštovice
Pohřbení v bazilice sv. Kláry v Neapoli
Muži